Quatre navires de lUS Navy ont porté ou portent le nom dUSS Maryland, d'après l'État éponyme:

 l est un sloop qui sert pendant trois ans durant la quasi-guerre;
 l est un croiseur cuirassé de  qui participe à la Première Guerre mondiale avant d'être renommé USS Frederick (CA-8);
 l est un cuirassé de classe Colorado qui participe à la Seconde Guerre mondiale;
 l est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Ohio en service depuis 1992.

Maryland